Argentina
Dipartimento di Junín – dipartimento della provincia di Mendoza
Dipartimento di Junín – dipartimento della provincia di San Luis